Финка ла Провиденсија има више значења:

 Финка ла Провиденсија (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Финка ла Провиденсија (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику